UBOS bezeichnet:
 U.B.O.S. – Das unermessliche Buch der Orakel und Sprüche, eine Zeichentrickserie im KiKA, von 2001 bis 2002 in Kanada produziert.
 Uganda Bureau of Statistics, die Statistikbehörde Ugandas
 United Brotherhood of Olfactory Sciences, eine Vereinigung privater Parfumhersteller, deren Waren es nur in ihren Läden zu kaufen gibt.

UBOS